Marperger ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Walther Marperger (1682–1746), deutscher lutherischer Theologe
 Paul Jacob Marperger (1656–1730), einer der ersten deutschen Schriftsteller auf den Gebieten des Merkantilismus, der Nationalökonomie und Kameralistik

Siehe auch: Marberger